El término frente puede referirse a:

 la frente, la parte superior de la cabeza, arriba de las cejas y abajo de la línea del cabello, considerada en la infancia (algunas personas calvas dicen tener frente amplia); comprende la parte inferior del hueso frontal.
 la parte delantera o anterior de muchas cosas, como automóviles, el cuerpo, casas y otros edificios (en estos últimos también llamada fachada), etcétera.
 en la guerra, 
al frente militar, la línea donde se encuentran y luchan dos o más ejércitos enemigos; se le llama así porque los soldados que están luchando se hallan adelante de los demás miembros del ejército; un mismo país puede luchar en más de un frente, como cuando la Alemania nazi luchó por el occidente (contra Inglaterra, Francia y EUA) y por el oriente (contra la URSS de Stalin).
frente estratégico a la extensión que ocupa un ejército hacia el enemigo.
 en meteorología, al frente (meteorología), la frontera de dos sistemas climáticos diferentes.
 en la Unión Soviética, durante la II Guerra Mundial, los Grupos de Ejércitos fueron llamados Frentes; en la actualidad, los historiadores se refieren a estas unidades militares como frentes soviéticos, para no confundirlos con el frente militar
 la definición asumida por determinados grupos u organizaciones políticas, con un sentido similar a movimiento, liga o partido; ejemplos válidos serían el FRAP, durante la Transición Española, o el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua.
 una alianza política.

Del primer significado, el primero que tuvo, provienen verbos y frases como afrontar, enfrentar, frente a frente, etc.